Кантерано () — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Рим.

Население составляет 350 человек (2008 г.), плотность населения составляет 48 чел./км². Занимает площадь 7 км². Почтовый индекс — 20. Телефонный код — 0774.

Покровителями коммуны почитаются Пресвятая Богородица и святой Мавр, празднование 15 января.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 http://www.istat.it/ 
 http://www.istat.it/english/